Starého psa novým kouskům nenaučíš je název více audiovizuálních děl:
  Old Dog With New Tricks –  epizoda z Britského TV seriálu Profesionálové
 Starýho psa novým kouskům nenaučíš – album Michaa Tučného
 Starýho psa novým kouskům nenaučíš – titulní píseň z tohoto alba